Der Dreiband-Weltcup 1996/4 war das vierte und damit letzte UMB-Weltcupturnier im elften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 13. bis zum 16. Juni 1996 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Athen statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup-Turnier in Athen.

Geschichte 
Mit einer Überraschung endete das Weltcup-Turnier in Athen. Der Belgier Francis Forton konnte erst zum zweiten Mal nach 1995 in Bad Mondorf die Qualifikationsrunde überstehen und gewann gegen den Kölner Christian Rudolph das Finale mit 3:2 Sätzen. Im Halbfinale drohte gegen den Portugiesen Jorge Theriaga bereits das Aus. Forton gewann den fünften Satz knapp mit 15:14. Rudolph hatte im Halbfinale auch große Probleme gegen einen extrem defensiv spielenden Egidio Viera. Auch er setzte sich erst im fünften Satz mit 15:10 durch und ruinierte mit lediglich 0,797 seinen sehr guten Generaldurchschnitt (GD). Eine absolute Weltklasseleistung zeigte Rudolph im Viertelfinale gegen den Spanier Daniel Sánchez. Er siegte mit 3:1 Sätzen und erzielte mit 2,944 einen herausragenden Durchschnitt. Auch Sánchez spielte noch 2,058.

Mit dem Erreichen des Achtelfinales konnte Sánchez auch den UMB-Gesamtweltcupsieg aus dem Vorjahr wiederholen. Rudolph konnte durch seine Finalteilnahme wieder in den Kreis der gesetzten Spieler zurückkehren.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde in Gruppen wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round-Robin-Modus gespielt. Die Gruppensieger qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 16 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Seit der Saison 1996/97 wird der dritte Platz nicht mehr ausgespielt. Damit entfällt das Spiel um Platz Drei und es gibt zwei Drittplatzierte.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 

Nach Rangliste
  Daniel Sánchez
  Jozef Philipoom
  Jorge Theriaga
  Hans Laursen
  Dion Nelin
  John Tijssens
  Eddy Merckx
  Peter de Backer
  Eddy Leppens
  Koen Ceulemans
  Rini van Bracht
  Andreas Efler

Wildcardspieler
 2 Teilnehmer

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996 4
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Athen